lęgnia (oogonium) – jednokomórkowe gametangium u glonów i grzybów
 oogonium – żeńska, niedojrzała komórka rozrodcza